Elfsborg eller Älvsborg kan henvise til flere artikler:

 Elfsborg – en svensk fæstning
 IF Elfsborg – en svensk idrætsforening